«Summertime»  puede referirse a:

Cine 
 «Summertime (Locuras de verano/Locura de verano)» (1955), película de David Lean;
 «Summertime» (1982), película de Massimo Mazzucco;
 Summertime (2001), película de Park Jae-ho;
 «Summertime» (2004), película de Walter Riccarelli;
 «Summertime» (2012), película de Norberto Ramos del Val.

Música 
 «Summertime» (1935), canción compuesta por George Gershwin;
 «Summertime» (1991), canción de DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince;
 «Summertime» (2003), canción de Beyoncé;
 «Summertime» (2009), canción de Cody Simpson;
 «Summertime» (2010), canción de My Chemical Romance;
 «Summertime» (2012), canción de Bridgit Mendler;
 «Summertime» (1968), canción de Janis Joplin.